Фонтен Жюст () — один з найкращих футболістів в історії французького футболу. Нападник, відомий за прізвиськом Хусто. Відзначився найбільшою кількістю голів (13) протягом одного чемпіонату світу.
 Фонтен Стефан () — французький кінооператор.

 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Фонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду